Кугеево () — село на правобережной, Нагорной стороне Зеленодольского района Республики Татарстан. Административный центр Кугеевского сельского поселения.

Расположение 
Расположено на ручьях, правых притоках реки Ари.

История 
Татарская деревня Кугеева известна по письменным источникам с 1647 года. Упоминается также как Айдарово. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год в казённой деревне Кугеева: 117 дворов крестьян, население — 314 душ мужского пола и 287 женского, всего — 601 человек. Магометанская мечеть. В 1994 году построена новая мечеть.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Кугеево Свияжского уезда Казанской губернии жили 1285 человек, из них 1283 мусульманина.

Известные люди 
  — театральный и телевизионный режиссёр.
 Халил Хайруллин — Герой Советского Союза.

См. также

Примечания

Ссылки 
 На древней земле Кугей-бея. Республика Татарстан Online

Населённые пункты Зеленодольского района